Прикрытие:

Военное дело 
 Прикрытие — составная часть (спинная) лат.
 Прикрытие — защитное сооружение предназначенное для защиты живой силы (парапет, бруствер и так далее).
 Прикрытие — временное формирование (часть войск, сил) назначенное (выделенное) прикрывать в бою, на походе и отдыхе другие формирования.

Фильм 
 «Прикрытие» — фильм (триллер), 1987 года, режиссёр Джек Шолдер.
 «Прикрытие» — фильм (триллер, детектив), 1995 года, режиссёр Грегори Дарк.

См. также 
 Протекция